Hamonet est un nom de famille porté par :
 Léon Hamonet (1877-1953), un peintre français.
 Claude Hamonet, un médecin anthropologue.
 Jean-Pierre Hamonet (1932-), peintre français